Ctenisodes är ett släkte av skalbaggar. Ctenisodes ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Ctenisodes